Gorzyce est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 du village de Gorzyce, dans le powiat de Jasło ;
 du village de Gorzyce, dans le powiat de Przeworsk ;
 de la gmina de Gorzyce, dans le powiat de Tarnobrzeg ;
 du village de Gorzyce, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Tarnobrzeg.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Gorzyce, dans le powiat de Kościan ;
 du village de Gorzyce, dans le powiat de Września.

 dans la voïvodie de Silésie :
 de la gmina de Gorzyce ;
 du village de Gorzyce, chef-lieu de cette gmina.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Gorzyce, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Gorzyce, dans la voïvodie de Petite-Pologne.